Batalla de La Puerta de 1814, puede referirse a:

La Primera Batalla de La Puerta es la batalla de La Puerta del 3 de febrero de 1814.
La Segunda Batalla de La Puerta es la batalla de La Puerta del 15 de junio de 1814.